Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 4–10 października 2010 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 226 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)